Tregrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tregrunden, Nagu, Åboland, 
 Tregrunden, Korpo, Åboland,

Se även
Tvågrund
Fyrgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar